Collected Poems in English — наиболее полное на сегодняшний день собрание англоязычной поэзии Иосифа Бродского. Сборник вышел в 2000 году под редакцией Энн Шеллберг. Полное название сборника — Collected Poems in English, 1972—1999. Это «том стихов Бродского в английских переводах, выполненных либо самим автором, либо — при его участии — крупными англоязычными поэтами: Дереком Уолкоттом, Ричардом Уилбуром, Энтони Хектом и рядом других переводчиков, оказывается интересен не только западному читателю, но и читателю русскому — при условии, что тот владеет английским языком. Это собрание стихотворений … дает возможность явственнее услышать, кого поэт избирал своим собеседником. В чем-то это замечательный авто-комментарий к русским текстам: поэт показывает, что в них ценно для него, а чем он готов пожертвовать, изменив, сдвинув, отредактировав».

«В сборнике „Collected Poems“, вышедшем уже после смерти поэта, происходит канонизация авторской личности. Фактически в этой книге под одной обложкой сведены все ранее вышедшие сборники Бродского начиная с „A Part of Speech“: структура их сохранена, но происходит унификация некоторых черт. Имена всех переводчиков перечислены единым списком (без указаний на конкретные произведения) на странице, содержащей выходные данные и информацию об авторских правах, однако здесь им предшествует выделенное в отдельный абзац примечание редактора: „Все стихотворения сборника либо написаны по-английски, либо переведены с русского автором или при участии автора“. Таким образом, участие Бродского в переводе своих стихотворений предлагается понимать расширенно: в тех случаях, где поэт не выступил в качестве автора или соавтора перевода, он выступил как редактор. „Collected Poems in English“ … имеют особенно важное значение, поскольку он представляет собой наиболее полный свод поэтического наследия „английского Бродского“. Статьи, посвященные этим книгам, в большинстве своем также приобрели обобщающий, итоговый характер: в них мы находим и подробные биографические справки, и оценки роли И. Бродского в мировой культуре XX века, и ретроспективные обзоры ранних книг поэта, и, разумеется, анализ произведений» — говорит А. Волгина в работе «Иосиф Бродский/Joseph Brodsky», основная часть которой посвящена обзору критических отзывов на «Collected poems» в США и Великобритании. Эта книга — единственное англоязычное издание Бродского, включающее краткий комментарий к его стихам. А. Волгина пишет: «Поэзия Бродского до 1980 года была представлена на английском языке работами ряда англофонных переводчиков (Н. Бетелла, Дж. Клайна и др.). Однако со сборника „A Part Of Speech“ (1980) начинается утверждение Joseph’a Brodsky как англофонного поэта и переводчика с русского. От сборника к сборнику — „A Part Of Speech“ (1980), „To Urania“ (1988), „So Forth“ (1996) — доля участия автора в переводах стремительно увеличивается: издательская политика Бродского построена так, чтобы убедить читателя в том, что перед ним поэзия, изначально написанная на английском языке — к этому выводу нас приводит анализ структуры вышеупомянутых книг, и в частности, их оглавлений». Под другим углом рассматривает «Collected Poems» американский поэт и переводчик Джонатан Аарон: «Я готов поспорить, что из трехсот стихотворений, вошедших в состав собранных переводом Бродского, по меньшей мере шестьдесят — совершенно самостоятельные и первоклассные английский стихи. „Collected Poems in English“ — это рассказ о романе русского писателя с английской речью. Бродский шаг за шагом осваивает её, испытывает, требует от неё того, что никому в голову не приходило от неё потребовать, так скажем, с конца шестнадцатого века».

Содержание 
Сборник содержит как переводы стихов Бродского, написанных на русском, так и стихотворения, написанные на английском. В книгу вошли все стихи поэта из трех сборников, вышедших или подготовленных к печати при жизни и с участием автора:

 «A Part of Speech». — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1980.
 «To Urania». — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1988.
 «So Forth: Poems». — New York: Farrar, Straus & Giroux, 1996.

В сборник также включены несколько стихотворений, переводов на английский из других авторов и стихотворений для детей, не вошедших в предыдущие книги Бродского. Всего книга включает переводы с русского 2 поэм («Посвящается Ялте» и «Горбунов и Горчаков») и 112 стихотворений автора, а также 43 стихотворения, написанные на английском, 6 переводов из других авторов и 2 детских стихотворения, принадлежащих перу Бродского. Более половины переводов русскоязычных стихотворений (64) было сделано самим автором (автопереводы), бóльшая часть остальных переводов была осуществлена при его участии.

Примечания

Ссылки 
 А. Волгина. Иосиф Бродский/Joseph Brodsky // Вопросы литературы, № 3, 2005.
 В. Полухина. Литературное восприятие Бродского в Англии // Стороны света. № 9.
 James Wood. This poor man’s marble // The Guardian, November 17, 2001.
 Sven Birkerts. A Subversive in Verse // The New York Times, September 17, 2000.
 Featured Author: Joseph Brodsky // Reviews From the Archives of The New York Times.
 L. Makkinnon. A Break from Dullness. The virtues of Brodsky’s English verse // Times Literary Supplement, June 22, 2001.
 Ch. Simic. Working for the Dictionary // The New York Review of Books, October 19, 2000.

Произведения Иосифа Бродского на английском языке
Сборники стихов Иосифа Бродского
Сборники стихов 2000 года